Гран Висион има више значења:

 Гран Висион (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гран Висион, Лос Еривес (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику